Zeneműkiadó zeneműkiadó mint a zeneipar szereplője 
 Zeneműkiadó, Zeneműkiadó Vállalat mint az Editio Musica Budapest Zeneműkiadó egyik jogelődje